Globalne Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Sportowych (ang. Global Association of International Sports Federations, skrót GAISF, wcześniej SportAccord) – międzynarodowa organizacja pozarządowa typu non-profit założona w 1967, która patronuje wszystkie (olimpijskie i nieolimpijskie) międzynarodowe federacje sportowe, a także organizatorów gier wielosportowych i międzynarodowych stowarzyszeń sportowych. GAISF jest międzynarodową organizacją sportową z 93 członkami (międzynarodowe federacje sportowe, które zarządzają określonymi sportami na całym świecie) oraz 17 członkami stowarzyszonymi (organizacjami prowadzącymi działalność ściśle związaną z międzynarodowymi federacjami sportowymi).

Historia 
W 1967 roku 26 międzynarodowych federacji sportowych spotkało się w Lozannie, gdzie zgodziły się na potrzebę zwiększenia stałych związków i założyły Stowarzyszenie o nazwie "Walne Zgromadzenie Międzynarodowych Federacji Sportowych" (General Assembly of International Sports Federations). W celu ustanowienia bardziej sformalizowanej nazwy zgromadzenie w 1976 roku ogłosiło o utworzeniu nowej organizacji "Ogólne Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Sportowych" (GAISF - General Association of International Sports Federations), a dwa lata później została przeniesiona siedziba główna do Monako. Reagując na rosnącą presję na IFs w celu profesjonalizacji i rozwoju, GAISF, we współpracy ze Stowarzyszeniami Międzynarodowych Federacji Letnich i Zimowych Olimpiad (ASOIF i AIOWF), zapoczątkował pierwszą Międzynarodową konwencję SportAccord w 2003 roku. W marcu 2009 roku GAISF zmieniła nazwę na SportAccord, a w tym samym roku jej siedziba przeniesiono z Monako do Lozanny, stolicy olimpijskiej. W kwietniu 2017 roku organizacja przywróciła nazwę na GAISF.

Członkowie 
Następujące organy zarządzające są członkami GAISF.

Członkowie stowarzyszone 
 Rozgrywki wielosportowe

 CSIT World Sports Games: International Labour Sports Federation (CSIT)
 Gimnazjada: International School Sport Federation (ISF)
 Igrzyska deflimpijskie: International Committee of Sports for the Deaf (CISS)
 Igrzyska paraolimpijskie: International Paralympic Committee (IPC)
 Igrzyska Seniorów: International Masters Games Association (IMGA)	
 Igrzyska śródziemnomorskie: International Committee of Mediterranean Games (ICMG or CIJM)
 Igrzyska Wspólnoty Narodów: Commonwealth Games Federation (CGF)
 Olimpiady Specjalne: Special Olympics (SOI)
 Olimpiada Sportów Umysłowych: International Mind Sports Association (IMSA)
 SportAccord World Mind Games: International Mind Sports Association (IMSA)
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe: Conseil International du Sport Militaire (CISM)
 World Games: International World Games Association (IWGA)
 Uniwersjada: Federation Internationale du Sport Universitaire (FISU)

 Organizacje inne

Eurowizją: European Broadcasting Union (EBU / UER)
 Medycyna sportowa: International Federation of Sports Medicine (FIMS)
 Międzynarodowe Stowarzyszenie Prasy Sportowej: International Sports Press Association (AIPS)
 Obiekty sportowe: International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS)
 Panathlon: Panathlon International (PI)
 Sporty chiropraktyczne: Federation Internationale de Chiropratique du Sport (FICS)
 Stowarzyszenie Światowych Olimpijczyków: World Olympians Association (WOA)
 Światowa Federacja Przemysłu Dóbr Sportowych: World Federation of the Sporting Goods Industry (SGI)
 Światowa Unia Miast Olimpijskich: World Union of Olympic Cities (WUOC)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna 

Międzynarodowe organizacje sportowe